Это — список звёзд созвездия Ориона, звёзды отсортированы в ходе возрастания видимой звёздной величины (уменьшения яркости).

Ссылки 
 
 
 

Орион (созвездие)
Орион